Empalizada puede referirse a: 

 Una valla, cerca o seto, para muchos usos, como resguardar el ganado o protección de viviendas.
 La Empalizada inglesa del siglo XIV.
 Zona de Asentamiento en el imperio ruso, correspondiendo a la frontera occidental con Europa, donde se permitía vivir a los judíos. Normalmente se traduce del inglés "pale settlement" como "empalizada de asentamiento", aunque en ruso tiene otro sentido (Черта оседлости).